Першотравне́ве — село в Україні, у Бериславському районі Херсонської області. Населення становить 162 осіб.

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Першотравневе 

Села Херсонської області
Населені пункти України, що підлягають перейменуванню